Ранчо лас Гвакамајас има више значења:

 Ранчо лас Гвакамајас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лас Гвакамајас (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику